

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Van I“ beginnt.

Van I 



Van Im 
 Van Impe, Amelie (* 2004), belgische Tennisspielerin
 Van Impe, Darren (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Van Impe, Kevin (* 1981), belgischer Radrennfahrer
 Van Impe, Lucien (* 1946), belgischer Radrennfahrer und Teamleiter
 Van Impe, William (* 1949), belgischer Bauingenieur

Van In 
 Van Ingelghem, Felicien († 1963), belgischer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Van Ingelghem, Jean (1890–1963), belgischer Radrennfahrer
 Van Innis, Hubert (1866–1961), belgischer Bogenschütze

Van Is 
 Van Isacker, Piet, belgischer theoretischer Kernphysiker

Van It 
 Van Itterbeeck, Benjamin (* 1964), belgischer Radrennfahrer